Каме́лия — многозначный термин:
 Каме́лия () — род вечнозелёных деревьев или кустарников семейства Чайные (Theaceae). Виды камелий:
 Камелия китайская (Camellia sinensis, чайный куст) 
 Камелия масличная (Camellia oleifera) 
 Камелия сасанква (Camellia sasanqua) 
 (957) Камелия — астероид, вращающийся по орбите Солнца
 Камелия (Камелия Вескова, род. 1971) — болгарская певица.

См. также 
 «»